Provincia – entità governativa territoriale di alcuni Stati
 Provincia (Italia)
 Provincia – unità amministrativa dei possedimenti stranieri dell'antica Roma
 Provincia ecclesiastica – unità del governo religioso della Chiesa cattolica, della Chiesa anglicana e di altre Chiese cristiane
 Provincia religiosa – unità organizzativa territoriale di alcuni ordini e congregazioni religiose
 Provincia – struttura organizzativa della 'Ndrangheta
 Provincia – album del cantante italiano Drupi, pubblicato nel 1978

Pagine correlate 
 La Provincia